Калиновщина — топоним

Россия 
 Калиновщина — деревня в Псковском районе Псковской области.

Украина 
 Калиновщина — село в Гадячском районе Полтавской области.
 Калиновщина — село в Чортковском районе Тернопольской области.